Friedrich Brauns ist der Name folgender Personen:

*Friedrich-Karl Brauns (1937–2021), deutscher Sportreporter
 Friedrich Brauns (Architekt) (Friedrich Ernst Brauns; 1869–1942), deutscher Architekt
 Friedrich Nikolaus Brauns (1637–1718), deutscher Musiker und Komponist, siehe Friedrich Nicolaus Bruhns